Akkermans ist der Name von:

 Jeroen Akkermans (* 1963), niederländischer Journalist
 Peter  Akkermans (* 1957), niederländischer Archäologe
 Piet Akkermans (1942–2002), niederländischer Hochschulmanager

Akkermans steht für:
 Akkermans (Karosseriebauunternehmen), niederländisches Karosseriebauunternehmen

Siehe auch:
 Ackermans
 Ackerman
 Ackermann
 Akkermann
 Akkerman
 Akermann
 Akerman